Leo VI. ist der Name folgender Personen:

 Leo VI. (Byzanz) (866–912), Kaiser von Byzanz
 Leo VI. (Papst) († 928/929), Papst
 Leo VI. (1342–1393), König von Armenien, siehe Leon VI. (Armenien)